Евстратиос Гривас (; род. 30 марта 1966) — греческий шахматист, гроссмейстер (1993), международный арбитр (1998).

Двукратный чемпион Греции (1983 и 1996).

В составе национальной сборной участник 8-и Олимпиад (1984—1998).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Греции